Belvoir kan syfta på:

 Belvoir, England – en ort och civil parish i Leicestershire, England
 Belvoir, Frankrike – en kommun i departementet Doubs i regionen Franche-Comté i östra Frankrike
 Belvoir River – ett vattendrag i Tasmanien, Australien
 Fort Belvoir – en militärbas tillhörande USA:s armé